Le clan Nitta est un clan du Japon médiéval.
Le genre Nitta est un genre d'insectes hémiptères de la famille des Cicadellidae

Personnalités

Jirō Nitta (1912-1980), écrivain ;
Eri Nitta (1968-), chanteuse et idole ;
Yūka Nitta (1971-), mangaka ;
Akeomi Nitta (1973-), boxeur pieds-poings ;
Yudai Nitta (1986-), coureur cycliste.

Toponymes

Nitta, ancien bourg désormais partie de la ville d'Ōta (Gunma).

Nitta, localité de la commune d'Ulricehamn.
Patronyme japonais